Лагу́н:
 Лагун — дорожная утварь для напитков в России

Фамилия 
 Лагун, Леонид Леонидович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Лагун, Николай Иванович (род. 1973) — украинский экономист и банкир, бизнесмен.
 Лагун, Сергей Леонидович (1988—2011) — белорусский тяжелоатлет.

См. также 
 Лагуна (значения)
 Нельсон-Лагун
 Чигник-Лагун
 Аппер-Гранд-Лагун (Флорида)
 Лоуэр-Гранд-Лагун (Флорида)
 Лагюн